A competição de simples quad do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 2 e 8 de setembro no Eton Manor, em Londres.

Calendário

Cabeças de chave

<ol start="1">
 {{flagIPCathlete2|David Wagner|USA|Verão de 2012}} (Medalhista de prata)'''
 {{flagIPCathlete2|Noam Gershony|ISR|Verão de 2012}} (Medalhista de ouro)'''

<ol start="3">
  (Quartas de final)
  (Oitavas de final)

Resultados

|RD1-score06-1=5
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07= 
|RD1-team07=
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3= 
|RD1-seed10= 
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3= 

|RD1-seed11= 
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=0
|RD1-score11-2=0
|RD1-score11-3= 
|RD1-seed12=3
|RD1-team12={{flagIPCathlete2|P Norfolk|GBR|Verão de 2012}}
|RD1-score12-1=6|RD1-score12-2=6'''
|RD1-score12-3= 

|RD1-seed13= 
|RD1-team13=
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3= 
|RD1-seed14= 
|RD1-team14={{flagIPCathlete2|B Barten|USA|Verão de 2012}}
|RD1-score14-1=6|RD1-score14-2=6|RD1-score14-3= 

|RD1-seed15= 
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=6'''
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=3
|RD1-seed16=2
|RD1-team16={{flagIPCathlete2|N Gershony|ISR|Verão de 2012}}
|RD1-score16-1=3
|RD1-score16-2=6|RD1-score16-3=6'''

|RD2-seed01=1
|RD2-team01={{flagIPCathlete2|D Wagner|USA|Verão de 2012}}
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3= 
|RD2-seed02= 
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=0
|RD2-score02-3= 

|RD2-seed03= 
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=1
|RD2-seed04= 
|RD2-team04={{flagIPCathlete2|N Taylor|USA|Verão de 2012}}
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3='''6

|RD2-seed05= 
|RD2-team05={{flagIPCathlete2|S Weinberg|ISR|Verão de 2012}}
|RD2-score05-1=3
|RD2-score05-2=7
|RD2-score05-3=6
|RD2-seed06=3
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=5
|RD2-score06-3=0

|RD2-seed07= 
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=1
|RD2-score07-2=1
|RD2-score07-3= 
|RD2-seed08=2
|RD2-team08={{flagIPCathlete2|N Gershony|ISR|Verão de 2012}}
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3= 

|RD3-seed01=1
|RD3-team01=
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2='''6
|RD3-score04-3= 

|RD4-seed01=1
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=1
|RD4-score01-3= 
|RD4-seed02=2
|RD4-team02={{flagIPCathlete2|N Gershony|ISR|Verão de 2012}}
|RD4-score02-1=6|RD4-score02-2=6'''
|RD4-score02-3= 

|RD4-seed03= 
|RD4-team03=

Ligações externas
 

Eventos do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012